Der TD Waterhouse Cup 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. August 2003 in Oyster Bay (New York), auf Long Island stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003, wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Thailänder Paradorn Srichaphan, der in diesem Jahr als Erster der Setzliste seinen Titel verteidigte. Im Turnierverlauf ließ er in keinem Satz mehr als vier Spielgewinne zu. Im Finale schlug er James Blake. Es war der erste Titel der Saison und der dritte seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mahesh Bhupathi und Mike Bryan, spielten dieses Jahr beide nicht beim Turnier; Bhupathi sagte erst kurzfristig ab. Die ungesetzte Paarung aus Robbie Koenig und Martín Rodríguez konnte das Turnier für sich entscheiden. Sie setzten sich im Finale gegen die tschechische Paarung aus Martin Damm und Cyril Suk durch – das dritte Mal in Folge unterlag eine tschechische Paarung im Finale. Es war Koenig vierter Titel seiner Karriere, für Rodríguez war es der dritte Titel. Es war das einzige Mal, dass sie in dieser Konstellation ein Turnier für sich entscheiden konnten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Oyster Bay (New York)